Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 состоялся 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе. В нём встречались два английских клуба из Лондона — «Челси» и «Арсенал». Победитель финала — клуб «Челси» — получил право сыграть с победителем Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2019, а также квалифицирован в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020.

«Арсенал» принял решение не брать в Баку на матч армянского полузащитника Генриха Мхитаряна из-за опасений о безопасности футболиста в связи с армяно-азербайджанским конфликтом.

Из 22 футболистов стартовых составов двух английских клубов лишь один был англичанином — защитник «Арсенала» Энзли Мейтленд-Найлз.

«Челси» не потерпел ни одного поражения в 15 матчах турнира — 12 побед и 3 ничьи.

Матч стал последним в карьере 37-летнего вратаря «Арсенала» Петра Чеха, который ранее более 10 лет выступал за «Челси».

Начиная с сезона 2018/19, финальный матч Лиги Европы УЕФА играется на той же неделе, что и финал Лиги чемпионов УЕФА (последний был сыгран 1 июня).

Путь к финалу 

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!colspan=4| Челси
!Раунд
!colspan=4| Арсенал
|-
!colspan="9" style="background:#c1e0ff;"|Лига Европы УЕФА
|-
|Соперник
|colspan=3|Результат
|Групповой этап
|Соперник
|colspan=3|Результат
|-
|align=left| ПАОК
|colspan=3|1:0 (г)
| style="background:#c1e0ff;"|Матч 1
|align=left| Ворскла
|colspan=3|4:2 (д)
|-
|align=left| МОЛ Види
|colspan=3|1:0 (д)
| style="background:#c1e0ff;"|Матч 2
|align=left| Карабах
|colspan=3|3:0 (г)
|-
|align=left| БАТЭ
|colspan=3|3:1 (д)
| style="background:#c1e0ff;"|Матч 3
|align=left| Спортинг
|colspan=3|1:0 (г)
|-
|align=left| БАТЭ
|colspan=3|1:0 (г)
| style="background:#c1e0ff;"|Матч 4
|align=left| Спортинг
|colspan=3|0:0 (д)
|-
|align=left| ПАОК
|colspan=3|4:0 (д)
| style="background:#c1e0ff;"|Матч 5
|align=left| Ворскла
|colspan=3|3:0 (г)
|-
|align=left| МОЛ Види
|colspan=3|2:2 (г)
| style="background:#c1e0ff;"|Матч 6
|align=left| Карабах
|colspan=3|1:0 (д)
|-
| colspan=4 style="text-align:center; vertical-align:top;"|Первое место группы L

| style="background:#c1e0ff;"|Таблица
| colspan=4 style="text-align:center; vertical-align:top;"|Первое место группы E
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="175"|Команда
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"| 
|- style="background: #aaffaa"
|style="text-align: left"|  Арсенал
|6||5||1||0||12||2||+10||16
|- style="background: #aaffaa"
|style="text-align: left"|  Спортинг
|6||4||1||1||13||3||+10||13
|- style="background: #ffaaaa"
|style="text-align: left"|  Ворскла
|6||1||0||5||4||13||−9||3
|- style="background: #ffaaaa"
|style="text-align: left"| Карабах
|6||1||0||5||2||13||−11||3|}

|- style="background:#c1e0ff;"
|Соперник
|Рез.
|1 игра
|2 игра
|Плей-офф
|Соперник
|Рез.
|1 игра
|2 игра
|-
|align=left| Мальмё
|5:1
|2:1 (г)
|3:0 (д)
| style="background:#c1e0ff;"|1/16 финала
|align=left| БАТЭ
|3:1
|0:1 (г)
|3:0 (д)
|-
|align=left| Динамо
|8:0
|3:0 (д)
|5:0 (г)
| style="background:#c1e0ff;"|1/8 финала
|align=left| Ренн
|4:3
|1:3 (г)
|3:0 (д)
|-
|align=left| Славия
|5:3
|1:0 (г)
|4:3 (д)
| style="background:#c1e0ff;"|1/4 финала
|align=left| Наполи
|3:0
|2:0 (д)
|1:0 (г)
|-
|align=left| Айнтрахт
|2:2 (пен. 4:3)
|1:1 (г)
|1:1 (д)
| style="background:#c1e0ff;"|1/2 финала
|align=left| Валенсия
|7:3
|3:1 (д)
|4:2 (г)
|}

 Матч 
 Детали 

{| width="100%"
|valign="top" width="40%"|
{| style="font-size: 90%" cellspacing="0" cellpadding="0"
|colspan="4"|
|-
!width="35"| !!width="25"|
|-
|Вр || 1 ||  Кепа Аррисабалага
|-
|Защ || 33 ||  Эмерсон
|-
|Защ || 30 ||  Давид Луис
|-
|Защ ||27|| Андреас Кристенсен ||  ||
|-
|Защ ||28 || Сесар Аспиликуэта (к)
|-
|ПЗ || 7 ||  Н’Голо Канте
|-
|ПЗ || 17 ||  Матео Ковачич || || 
|-
|ПЗ || 5 ||  Жоржиньо
|-
|ПЗ ||10|| Эден Азар || || 
|-
|ПЗ || 11 ||  Педро ||  || 
|-
|Нап || 18 ||  Оливье Жиру
|-
|colspan=3|Запасные:|-
|Вр ||13|| Вильфредо Кабальеро
|-
|Вр ||52|| Джейми Кемминг
|-
|Защ ||24 || Гари Кэхилл
|-
|Защ ||3|| Маркос Алонсо
|-
|Защ ||21 || Давиде Дзаппакоста || || 
|-
|Защ || 44 ||  Итан Ампаду
|-
|ПЗ ||22|| Виллиан || || 
|-
|ПЗ ||8|| Росс Баркли || || 
|-
|ПЗ ||55|| Джордж Макэкран
|-
|ПЗ ||51|| Конор Галлахер
|-
|Нап ||9|| Гонсало Игуаин
|-
|colspan=3|Главный тренер:'''
|-
|colspan="3"| Маурицио Сарри
|}
|valign="top"|
|valign="top" width="47%"|

|}

 Статистика 

</div>

 Примечания 

 Ссылки 

 2019 final: Baku, UEFA.com''

2019
События 29 мая
Спорт в Азербайджане в 2019 году
Май 2019 года
Лига Европы УЕФА 2018/2019